Luis Cabrera, footballeur chilien ayant participé à la Copa América 1937.
 Luis Cabrera y Cuarón (1945-), diplomate mexicain
  (1876-1954), avocat mexicain, homme politique et écrivain
 Mario Cabrera (1956-), footballeur argentin
  aka "Cabrera" né en 1982), footballeur espagnol

Source de la traduction 

Homonymie de personnes